Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2013–2014. Na de degradatie (twintigste en laatste plaats) in het seizoen 2010/11 wist de club uit de hoofdstad Londen na één seizoen terug te keren in de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, de Premier League, waarin het vorig seizoen als tiende eindigde.

Onder leiding van Sam Allardyce, bezig aan zijn derde seizoen bij de club uit Londen, eindigde West Ham United ditmaal op de dertiende plaats in de eindrangschikking. De club werd op 18 april 2014 opgeschrikt door de dood van de Australische jeugdspeler Dylan Tombides, die op 20-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van teelbalkanker.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde, waarin Nottingham Forest te sterk was. Op City Ground gingen The Hammers met maar liefst 5-0 onderuit, door treffers van Djamel Abdoun (strafschop), Jamie Paterson (3) en Andy Reid. In de strijd om de Football League Cup werd West Ham United echter pas gestuit in de halve finales, waarin Manchester City over twee duels zegevierde. Op de 6-0 nederlaag volgde een 3-0 thuisnederlaag. Voor City scoorden Álvaro Negredo (2) en Kun Agüero in Londen.

Middenvelder Mark Noble, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Het was de tweede keer dat deze eretitel hem ten deel viel. Adrián del Castillo eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2013/14 en op de dertiende plaats eindigden.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2014
West Ham United